Kiichirō Furukawa – astronomo
 Hideo Furukawa – scrittore
 Masaaki Furukawa – calciatore
 Masaru Furukawa – nuotatore
 Miki Furukawa – cantante
 Satoshi Furukawa – astronauta
 Shuntaro Furukawa – dirigente
 Takaharu Furukawa – arciere
 Toshio Furukawa – attore
 Takatoshi Furukawa – cestista
 Tsuyoshi Furukawa – calciatore
 Yoshio Furukawa – calciatore
 Yūki Furukawa – attore